Махада син Номбре има више значења:

 Махада син Номбре, Маргарито Перез Хасо (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Махада син Номбре, Маријано Перез (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику